Die Liste der Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaften listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Europameisterschaften im Mehrkampf auf. Seit 1891 werden für die Männer (ab 1970 für die Frauen) Eisschnelllauf-Europameisterschaften durch die Internationale Eislaufunion (ISU) ausgerichtet. Die Meisterschaft wird ab 1990 für Frauen und Männer gemeinsam am gleichen Ort veranstaltet.
Die Deutsche Gunda Niemann ist mit acht Goldmedaillen die erfolgreichste Frau und der Niederländer Sven Kramer mit zehn Goldmedaillen erfolgreichster Mann der Europameisterschaften. Die Niederlande ist mit 48 Gold-, 46 Silber- und 45 Bronzemedaillen die erfolgreichste Nation der Europameisterschaften.

Wettbewerb 
In den Jahren 1915 bis 1921 (u. a. Erster Weltkrieg) sowie 1940 bis 1945 (Zweiter Weltkrieg) fanden keine Europameisterschaften statt. Bei den Frauen wurde zwischen 1975 und 1980 keine Europameisterschaft im Eisschnelllauf ausgetragen.

Männer

Frauen 

*Zur Vereinfachung wird Gunda Niemann-Stirnemann, die zum Beginn ihrer Karriere als Gunda Kleemann (bis 1992) und danach als Gunda Niemann (bis 2000) unterwegs war, immer als Gunda Niemann bezeichnet.

Wettkampfrekorde 
Die Liste zeigt die Bestleistungen der einzelnen Disziplin die bisher bei Mehrkampfeuropameisterschaften gelaufen wurden.

Gesamt 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen
 Name: Nennt den Namen des Athleten
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste EM-Medaille gewonnen hat
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte EM-Medaille gewonnen hat
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Top Ten 
 Die Top Ten zeigt die zehn erfolgreichsten Teilnehmer der Mehrkampf-EM.

Nationenwertung 
 Die Nationenwertung zeigt die je Land von Frauen und Männern gewonnenen Medaillen.

Frauen

Rangliste 
 Die Rangliste der Frauen zeigt alle Medaillen je Sportlerin der Mehrkampf-EM.

Nationenwertung 
 Die Nationenwertung zeigt die je Land von den Frauen gewonnenen Medaillen

Männer

Rangliste 
 Die Rangliste der Männer zeigt alle Medaillen je Sportler der Mehrkampf-EM.

Nationenwertung 
 Die Nationenwertung zeigt die je Land von den Männern gewonnenen Medaillen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Welt-Eisschnelllaufverband: International Skating Union (ISU)